Субъективное семантическое пространство — 1) многомерное метрическое пространство описания стимула (значения); 2) форма представления категориальной структуры индивидуального сознания в виде математического пространства.

Субъективные семантические пространства называют операциональным языком психосемантики. Значение (стимул) отображается как точка или вектор с заданными координатами внутри математического пространства, представленного осями — универсальными категориями-факторами. Примером таких универсальных (инвариантных) по отношению к языку респондентов категорий, задающих семантическое пространство, являются «Оценка (Evaluation)», «Сила (Potency)» и «Активность (Activity)». Размерность семантического пространства равна «числу независимых векторов, образующих базис этого пространства». Семантический анализ исходных значений на языке общих категорий-факторов (координатные оси метрического пространства) позволяет получать качественные (содержательные) и количественные (проекции вектора значения на координатные оси) данные о степени семантического сходства анализируемых значений.

Построение субъективного семантического пространства 
Процесс построения семантического пространства состоит из трех последовательных этапов.

Выделение семантических связей 
Первый этап построения субъективного семантического пространства связан с выделением семантических связей анализируемых объектов (понятий, символов, изображений и т. д.). В экспериментальной психосемантике, психолингвистике в качестве основных методик выделения семантических связей используются:

 ассоциативный эксперимент;
 субъективное шкалирование, когда испытуемые выносят суждение о сходстве объектов (значений) с помощью некоторой градуальной шкалы;
 семантический дифференциал (метод разработан Чарльзом Осгудом в 1955 г.), состоящий из набора биполярных шкал, заданных антонимичными прилагательными (например, приятный-противный, сильный-слабый и тд.), по которым испытуемые оценивают объект (значение), выбирая полюс шкалы и отмечая выраженность этого качества у оцениваемого объекта;
 метод подстановки, где мерой сходства (семантической близости) слов выступает количество контекстов, в которых эти слова могут быть заменены друг другом;
 метод классификации (сортировки);
 метод семантического радикала — условно-рефлекторные методики, в которых семантические связи устанавливаются на основе генерализации выработанного условного рефлекса;
 свободное описание изображений-стимулов (черно-белые геометрические изображения, созданные Е. Ю. Артемьевой). Набор изображений-стимулов активно используется для фиксации профессиональных различий в описании объектов в дифференциальной психологии профессий и организационной психологии.

Определение структуры семантического пространства 
Задачей второго этапа построения субъективного семантического пространства является выделение факторной структуры, лежащей в основе матрицы сходства объектов. Этот шаг предусматривает уменьшение числа исследуемых переменных, сведение их в некоторые категории-факторы. Наиболее широко используемыми процедурами интеграции (редукции) исходных данных выступают факторный анализ, кластерный анализ. Этап математической обработки не производит «лишние данные», а позволяет представить исходные данные в компактной, структурированной форме, удобной для дальнейшего анализа на третьем этапе.

Интерпретация 
На последнем этапе построения субъективного семантического пространства происходит идентификация, интерпретация выделенных факторных структур, кластеров и т. д., описывающих изучаемую предметную область.

Примечания 

Семантика
Психолингвистика